Felberbach ist der Name folgender Gewässer:

Österreich:
 Felberbach (Maltsch), linker Zufluss der Maltsch bei Windhaag bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Felberbach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Felberbach (Pickelbach), linker Zufluss des Pickelbaches bei Elxenbach in Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Felberbach (Salzach), auch Felber Bach und Felber Ache genannt, rechter Zufluss der Salzach bei Mittersill, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Felbenbach